Ez a lap a Trollok – A dallam szól tovább című amerikai animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

6. évad

7. évad

8. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái